IAC steht als Abkürzung für:
 Indian Airlines, indische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Indigenous Aircraft Carrier, Schiffstyp indischer Flugzeugträger, siehe Vikrant (Schiff, 2022)
 Industrial Acoustics Company, britischer Schallschutzhersteller
 Innsbrucker Athletik Club, Sportverein aus Tirol
 Institute of Amateur Cinematographers, britischer Verband von Amateurfilmern
 Instituto de Astrofísica de Canarias, Astrophysikalisches Institut der Kanaren
 Inter-African Committee on Traditional Practices, Netzwerk nichtstaatlicher Initiativen für eine Beendigung weiblicher Genitalverstümmelung in Afrika
 InterAcademy Council
 InterAction Council, Verbindung früherer Staats- und Regierungschefs
 InterActiveCorp, US-amerikanisches Unternehmen
 Internationaler Ambassador Club, siehe Ambassador Club
 International Aquanautic Club, Tauchorganisation
 International Astronautical Congress
 International Automotive Components, US-amerikanischer Automobilzulieferer
 Inter Application Communication, ein virtueller Bus im Betriebssystem macOS zur internen Audio- und MIDI-Kommunikation der Programme untereinander
 Irem Arcade Classics
 International Academy of Ceramics, Genf
 International Academy of Cytology, wissenschaftliche Gesellschaft für Zytodiagnostik, siehe Internationale Akademie für Zytologie
 Internal arc classified, Klassifikation der Störlichtbogensicherheit nach DIN EN 62271-202
 Interpret As Command, ein Steuerzeichen im Rahmen des Telnet-Protokolls

IaC steht als Abkürzung für:

 Infrastructure as code, Prozess Computer-Ressourcen aus Rechenzentren maschinenlesbar zu verwalten und bereitzustellen

Abkürzung